Reform School Girls é um filme estadunidense de 1986, dirigido por Tom DeSimone, que traz no elenco Wendy O. Williams, Pat Ast e Sybil Danning. Ele mostra um reformatório para garotas que é dirigido por uma diretora cruel e sadista, chamada Sutter, e por Edna, sua parceira.

Sinopse 
O filme é uma sátira ao filme Women in Prison e acaba também trazendo complemento de vários outros filmes. Partes como a cena explicíta de nudez no chuveiro — por controvérsia incluindo a atriz Linda Carol, a protagonista, que ainda era menor de idade na época — cenas de briga e uma relação amorosa entre uma das presidiárias com um administrador. A sinopse toda envolve um novo influxo de garotas indo para o reformatório. Elas, imediatamente, se confrontam com Charlie Chambliss (Wendy O. Williams) que é a líder das delinquentes do reformatório e tem uma forte relação com Edna (Pat Ast).

Jenny (Linda Carol) vai para o reformatório após se envolver em um tiroteio. Ela tenta se livrar do reformatório após ficar amiga de um motorista mais velho, com o qual ela tem um encontro amoroso na parte de trás de seu caminhão. Lisa (Sherri Stoner) é uma fugitiva que é capturada e levada para o reformatório. Ela sofre diversas perdas enquanto está no reformatório, incluindo a perda de seu bichinho de estimação e de um gato, que as garotas do reformatório encontraram. O gato é descoberto por Edna, que acaba matando-o. Lisa é punida com isolamento. Após a morte de seu gato, Lisa corre para a parte de fora do reformatório e começa a subir em uma torre. Edna a segue. Quando Lisa chega ao topo da torre, se assusta com a presença de Edna, se desequilibra e cai do alto da torre, morrendo.

O filme termina com um protesto das garotas do reformatório após Doutor Norton, o psiquiatra, forçar os administradores a comparecerem em uma reunião para discutir as condições e o tratamento das presidiárias. Durante a reunião, Jenny bate em uma guarda e rouba as chaves. Dessa forma, ela liberta todas as garotas que fazem uma marcha. Edna, no entanto, pega uma arma e começa a abrir fogo contra elas. Edna atira em Charlie e sobe na torre de rádio que, Sutter, a diretora do reformatório, usava para transmitir mensagens religosas para as presidiárias. Charlie, apesar do tiro, pega um ônibus escolar ali perto e o investe contra a torre em que estava Edna, matando-a. Charlie rasteja pelo chão e, pouco antes de morrer, grita para Edna: "See you in hell!". A cena final mostra Jenny sendo libertada do reformatório.

Elenco

Linda Carol - Jenny
Wendy O. Williams - Charlie Chambliss
Pat Ast - Edna
Sybil Danning - Warden Sutter
Charlotte McGinnis - Doutor Norton
Sherri Stoner - Lisa
Denise Gordy - Claudie
Laurie Schwartz - Nicky
Tiffany Helm - Andrea "Fish" Eldridge
Darcy DeMoss - Karen "Knox" Charmin
Andrea Darnell - Paula
Robin Watkins - Kelly
Winifred Freedman - Terri
James Staszkiel - Motorista do caminhão
Fred D. Scott - Juiz Carter
Lorrie Marlow - Shelly
Daniel Arthur Wray - Doutor Fisher
Alicia Shonte - Stella
Jon H. Epstein - Billy
Terri Lynn - Garota ruim #1
Sylvia Dohi - Garota ruim #2
Victoria Fischer - Garota
Lila Waters - Clerk

Linda L. Rand - Guarda
Don Pugsley - Motorista do ônibus
Susan Cheng - Secretária
Micki Varro - Enfermeira
Leslie Rivers - Guarda
Dharvi Darrell - Enfermeira-chefe
Archie Lang - Juiz
Justine Lenore - Enfermeira-chefe
Vance Valencia - Guarda do portão
Lavelle Roby - Guarda
Mary Brando - Garota #1
Jennifer Sophia - Garota #2
Kristi Hayden - Kate
Katherine Hittleman - Enfermeira
Lisa Sanderson - Guarda
Michelle Bauer - Garota no chuveiro (não creditado)
Leslee Bremmer - Garota no chuveiro (não creditado)
Brooke Morales - Garota no chuveiro (não creditado)
Karen James - Dotty (não creditado)
Kathy Lee Kennedy - Guarda (não creditado)
Sheila Lussier - (não creditado)
Julia Parton - presidiária (não creditado)

Trilha Sonora
"Reform School Girls" - Wendy O. Williams
"So Young, So Bad, So What" - Etta James
"Bad Girl" - Wendy O. Williams
"Crime of The Heart" - Girl's Night Out
"Nowhere To Run" - Girlschool
"Love Slave" - Screamin Siren
"Goin Wild" - Wendy O. Williams
"It's My Life" - Wendy O. Williams
"Three Blind Mice" (Three Stooges Theme) - Arranjo de Spud Murphy

Filmes com órfãos
Filmes dos Estados Unidos de 1986
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa